Блоссфельдия () — род растений семейства Кактусовые (Cactaceae) из Южной Америки.

Название 
Род назван в честь Гарри Блоссфельда — ботаника, путешественника, коллекционера кактусов.

Биологическое описание 
Стебель шаровидный, часто приплюснутый, 1-3 см в диаметре. Обильно деткуется. Рёбра или бугорки отсутствуют. Ареолы шерстистые, без колючек. Цветки появляются на самой макушке, а само цветение продолжается 2-5 дней. Цветки белые, воронковидные, 0,7-0,9 см в диаметре. Корень реповидный.

Распространение и экология 
Ареал рода — Западная Боливия и Южная Аргентина. Растения встречаются на восточных склонах Анд, на значительной высоте, в местах с сильно варьирующей температурой и влажностью (зачастую близ водопадов).

Значение и применение 
Блоссфельдии представляют интерес с точки зрения коллекционирования, однако в коллекциях довольно редки.

Выращивание в культуре 
В культуре обычно содержатся на подвое (перескиопсис, с последующей перепрививкой на гилоцереусы или трихоцереусы).
Корнесобственная культура требует специальных знаний и тщательного соблюдения условий содержания. Состав грунта: листовой перегной — 20 %, дерновая земля — 40 %, крупнозернистый песок, гравийная и кирпичная крошка — 40 %; рН около 5,8. Выращивание взрослых растений из семян, а тем более цветение на своих корнях является уделом профессионалов. Блоссфельдии относятся к культурам, требующим яровизации семян. Летом требуют притенения, в жару рекомендуется опрыскивание. Зимний режим почти сухой, при температуре 10—12 °С.

Классификация 
В настоящее время установилось мнение о том, что отличия между всеми описанными ранее видами несущественны, и род является монотипным.
Таксономические связи рода пока не до конца определены. Морфологическое сходство между строением семян  и  способствовали включению рода в трибу Нотокактусовые. Генетические исследования позволяют также выделить для рода особую трибу Blossfeldeae.

Виды 
Единственный вид:

Примечания

Литература 
 The Cactus Family. Edward F. Anderson. Timber Press, 2001. ISBN 0-88192-498-9
 Ильяшенко О. В., Белоус Ю. Н., Сушак Ю. П. Уникальная энциклопедия. Кактусы. — М.: Изд-во Эксмо (ISBN 5-699-03830-2); Донецк: Изд-во СКИФ (ISBN 966-8076-11-7), 2003. — 344 с., ил.
 Leuenberger, B. E. & U. Eggli. 1998. Notes on the genus Blossfeldia (Cactaceae) in Argentina. Haseltonia 6:2-13

Ссылки 
 
 Список видов рода Блоссфельдия с фотографиями на сайте www.cactiguide.com

Кактусовые
Комнатные растения
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей